Ра́джа Бе́лл (; род. ) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Филадельфия Севенти Сиксерс», «Даллас Маверикс», «Юта Джаз», «Финикс Санз», «Шарлотт Бобкэтс» и «Голден Стэйт Уорриорз». За свою карьеру он дважды был включен в Сборную всех звёзд защиты НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «ФИЮ Пантерс» (баскетбол)
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Выпускники Флоридского международного университета